TMN est un sigle qui peut signifier : 
  ;
 Telecomunicações Móveis Nacionais, entreprise portugaise en télécommunications ;
 Telecommunications Management Network, un modèle de protocoles de l'UIT ;
 Tendance majorité nationale, une tendance de l'UNEF ;
 The Movie Network, une chaîne de télévision canadienne ;
 TMN, un populaire groupe pop-rock japonais, alias TM Network, renommé TMN de 1990 à 1994 ;
 TrackMania Nations, un jeu vidéo.
Homonymie d'acronyme